Aynsley steht für:

 männlicher Vorname, siehe Ainsley (Vorname) #Männliche Namensträger
 Cecil Aynsley (1902–1975), australischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Ainslee
 Ainsley
 Ainslie
 Annesley